Olberg ist der Nachname von:

 Adolf Olberg (1894–1957), deutscher Forstwissenschafter
 Alfred von Olberg (1872–1947), preußischer Offizier
 Eduard von Olberg (1800–1863), preußischer Generalmajor
 Oda Olberg (1872–1955), sozialdemokratische Journalistin und Frauenrechtlerin
 Paul Olberg (1878–1960), ein lettischer Menschewik aus Riga

Siehe auch:
 Olberg (Familie)
 Ohlerberg
 Oldberg
 Olsberg